СК-4 — многозначный термин
 СК-4 — советский комбайн
 СК-4 — советский самолёт
 СК-4 — картофелесажалка
 СК-4 — первоначальное название Казанского завода синтетического каучука

Примечания